Subterranean Homesick Blues bezeichnet

 ein Lied von Bob Dylan aus dem Jahr 1965, siehe Subterranean Homesick Blues (Lied)
 den in Europa verwendeten Titel einer Langspielplatte Dylans, die in den USA als Bringing It All Back Home veröffentlicht worden war